Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo (Gotha, 15 de julio de 1646 - Friedrichswerth, 2 de agosto de 1691) fue un duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo. Era el cuarto hijo, y el mayor de los hijos supervivientes, del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Altemburgo y de Isabel Sofía de Sajonia-Altemburgo.

Cuando Ernesto heredó en 1672 el ducado de Sajonia-Altemburgo, convirtió a Federico en regente de ese ducado. En 1674 Ernesto, que ya estaba enfermo, convirtió a Federico en regente de todos sus territorios.

A la muerte de su padre (1675) Federico asumió el trono de ambos ducados. No obstante, sobre la base de la ley de la casa de su familia, debía permitir a sus seis hermanos menores tomar parte en el gobierno. En un principio, acordaron residir en común los siete hermanos en el palacio de Friedenstein, aunque este acuerdo solo duró hasta 1676.

Después, se iniciaron negociaciones para la división de la herencia paterna. Esto finalmente se cumplió el 24 de febrero de 1680; Federico mantuvo Gotha, Tenneberg, Wachsenburg, Ichtershausen, Georgenthal, Schwarzwald, Reinhardsbrunn, Volkenrode, Oberkranichfeld, Orlamünde, Altemburgo y Tonna. Estas ciudades virtualmente formaban el antiguo ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo. Esto consistía entre tres grandes y coherentes áreas en torno a Gotha, Kahla y Altemburgo, así como seis enclaves más pequeños.

Federico continuó la obra de su padre. Con el propósito de prevenir futuras disputas entre sus descendientes, estableció la primogenitura para su casa en 1685 (con el asentimiento Imperial concedido en 1688). En torno a 1680 se estableció en el Lustschloss Friedrichswerth, cerca de la población de Erffa, aproximadamente a 20 km de Gotha, que fue renombrado en su  honor Friedrichswerth.

En 1683 Federico creó el Teatro de Gotha (Gothaer Schloßtheater), que todavía existe en la actualidad. También era un afanoso escritor de diarios; estos diarios se convirtieron en una de las más importantes fuentes de su tiempo. Federico tomó parte en la Gran Guerra Turca contra los turcos, y en la Guerra de la Gran Alianza contra Francia. Arruinó las finanzas de su pequeño ducado, no obstante, para utilizar esos fondos para mantener en pie su propio ejército, que para el tiempo de su muerte contaba con más de 10.000 hombres.

Matrimonio e hijos 
Federico contrajo matrimonio en primeras nupcias en Halle el 14 de noviembre de 1669 con Magdalena Sibila de Sajonia-Weissenfels. Tuvieron ocho hijos:
 Ana Sofía (Gotha, 22 de diciembre de 1670 - Rudolstadt, 28 de diciembre de 1728), desposó el 15 de octubre de 1691 al Príncipe Luis Federico I de Schwarzburgo-Rudolstadt.
 Magdalena Sibila (Gotha, 30 de septiembre de 1671 - Altemburgo, 2 de marzo de 1673).
 Dorotea María (Gotha, 22 de enero de 1674 - Meiningen, 18 de abril de 1713), desposó el 19 de septiembre de 1704 al Duque Ernesto Luis I de Sajonia-Meiningen.
 Federica (Gotha, 24 de marzo de 1675 - Karlsbad, 28 de mayo de 1709), desposó el 25 de mayo de 1702 al Príncipe Juan Augusto de Anhalt-Zerbst.
 Federico II, Duque de Sajonia-Gotha-Altneburgo (Gotha, 28 de julio de 1676 - Altemburgo, 23 de marzo de 1732).
 Juan Guillermo (Gotha, 4 de octubre de 1677 - muerto en batalla, Toulon, 15 de agosto de 1707), General Imperial.
 Isabel (Gotha, 7 de febrero de 1679 - fallecido de viruela, Gotha, 22 de junio de 1680).
 Juana (Gotha, 1 de octubre de 1680 - Strelitz, 9 de julio de 1704), desposó el 20 de junio de 1702 al Duque Adolfo Federico II de Mecklemburgo-Strelitz.

En Ansbach el 14 de agosto de 1681, Federico contrajo matrimonio en segundas nupcias con Cristina de Baden-Durlach. No tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias 

 Die Tagebücher 1667-1686 (Publicaciones de los Archivos del Estado de Turingia Gotha IV), editado por Roswitha Jacobsen. 3 volumes, Weimar 1998-2003.
 Der alchemistische Nachlaß Friedrichs I. von Sachsen-Gotha-Altenburg (Quellen und Forschungen zur Alchemie 1), descrito por Oliver Humberg, Elberfeld 2005.
 August Beck, Friedrich I., Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). vol VIII. Duncker & Humblot, Leipzig 1878, p. 2.

Nacidos en Gotha
Duques de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Duques de Sajonia del siglo XVII
Caballeros de la Orden del Elefante